Apion steht für:

 Apion († im 1. Jh.), ägyptischer Schriftsteller
 Apion (Gattung), eine Käfergattung

 Ptolemaios Apion (nach 154–96 v. Chr.), König von Kyrene

Siehe auch:
 Apis (Begriffsklärung)